«Celine Dion» — одинадцятий студійний та другий англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 30 березня 1992 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records